Сезон 2020/2021 годов стал для ФК «Эспаньол» 119-м в его истории

Состав

Трансферы

пришли

в аренду

ушли

в аренду

Статистика

Сегунда 2020/21

Кубок Испании

Примечания 

2020/2021
Эспаньол